Patton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 Patton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Patton Bridge – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria

Gminy w USA:
 Patton (ang. Patton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ford
 Patton (ang. Patton Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre

Osoby o nazwisku Patton:
 George Patton – amerykański generał z okresu II wojny światowej
 George Smith Patton IV – syn Pattona, generał armii amerykańskiej
 Charlie Patton – muzyk bluesowy
 Dylan Patton – amerykański model i aktor
 Mike Patton – amerykański wokalista
 Will Patton – amerykański aktor
 Marta Patton – postać fikcyjna

Inne:
 Patton Electronics – producent urządzeń telekomunikacyjnych
 Patton – film biograficzny o generale George’u Pattonie
 Patton – seria amerykańskich czołgów podstawowych
 M46 Patton
 M47 Patton
 M48 Patton
 M60 Patton
 Szabla Pattona – pałasz kawaleryjski zaprojektowany przez George’a Pattona